Судхнати () — один из 10 округов пакистанской территории Азад Кашмир.

История 
До 1995 года Судхнати был техсилом в округе Пунч.

Географическое положение 
Судхнати граничит с округом Пунч на севере и западе, округом Котли на юге; на востоке округ граничит с провинциями Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.

Города 
В округе 14 крупных городов: Азад-Паттан, Барал, Паландри, Чамба-Гали, Балоч, Басари, Налиан, Манг, Накка-Базар, Тахлиан, Байтхак, Патан-Шаир-Хан, Траркал и Чичан.

Примечания

Ссылки 
 Government of Azad Jammu and Kashmir 

Округа территории Азад-Кашмир